Pedro Moya puede hacer referencia a:

Pedro de Moya (1610-1674), pintor barroco español;
Pedro Moya de Contreras (1527-1591), eclesiástico español;
Pedro Moya Moreno (1964-), actor español;